Die Saison 2002/03 der Oberliga Nord war die 47. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord in ihrer bisherigen Form und die neunte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde in zwei Staffeln – Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein – ausgetragen.

Die Meisterschaft in der Staffel Niedersachsen/Bremen sicherte sich Kickers Emden mit drei Punkten Vorsprung auf die Amateure des VfL Wolfsburg. In der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein errangen die Amateure des FC St. Pauli den Titel mit zehn Punkten Vorsprung auf den VfR Neumünster. Da St. Pauli aufgrund des Abstiegs der ersten Mannschaft in die Regionalliga nicht aufstiegsberechtigt war, machte der VfR Neumünster von seinem Aufstiegsrecht Gebrauch. In den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nord zwischen Emden und Neumünster stiegen die Neumünsteraner aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore in die Regionalliga auf.

Die Abstiegsränge in der Staffel Niedersachsen/Bremen belegten Göttingen 05, der FC Schüttorf 09 und der FC Bremerhaven. Aus der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein waren der Eimsbütteler TV und der TSB Flensburg die sportlichen Absteiger. Der 1. SC Norderstedt zog seine Mannschaft noch vor dem ersten Spieltag vom Spielbetrieb zurück. Der TSV Altenholz zog seine Mannschaft nach der Saison freiwillig in die Bezirksoberliga Schleswig-Holstein zurück und war damit der vierte Absteiger.

Aus den beiden Staffeln der Niedersachsenliga stiegen jeweils als Staffelsieger die Amateure von Hannover 96 und der SSV Vorsfelde sowie der SC Weyhe als Meister der Verbandsliga Bremen in die Staffel Niedersachsen/Bremen auf. Die Aufsteiger in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein waren der FT Eider Büdelsdorf und der TSV Kropp als Meister und Vizemeister der Verbandsliga Schleswig-Holstein sowie der SC Victoria Hamburg, TSV Sasel und Wedeler TSV als Vizemeister, Tabellendritter und Tabellenvierter der Verbandsliga Hamburg. Der Meister Harburger TB 1865 verzichtete auf den Aufstieg.

Die Fußballabteilung des VfV Hildesheim trat nach Saisonende unter dem Namen VfV Hildesheim FC aus dem Verein aus und fusionierte mit Borussia Hildesheim zum VfV 06 Hildesheim. Die Amateur-Mannschaften von Eintracht Braunschweig und des FC St. Pauli traten in der folgenden Spielzeit jeweils als zweite Mannschaften mit dem Zusatz II an, da die beiden ersten Mannschaften mit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga ihren Profistatus verloren hatten.

Staffel Niedersachsen/Bremen

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Aufgrund der Tatsache, dass es keinen Absteiger aus der Regionalliga gab, der VfR Neumünster als Vertreter der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein über die Relegation den Aufstieg in die Regionalliga schaffte und der Harburger TB 1865 als Meister der Verbandsliga Hamburg auf den Aufstieg verzichtete, spielten die Mannschaften auf den Plätzen 3 und 4 der Verbandsliga Hamburg sowie den Plätzen 2 und der Verbandsliga Schleswig-Holstein – neben den Direktaufsteigern FT Eider Büdelsdorf als Schleswig-Holstein-Meister und SC Victoria Hamburg als Hamburger Vizemeister – drei weitere Aufsteiger aus.

Der TSV Kropp traf als Zweiter aus Schleswig-Holstein auf den Tabellendritten aus Hamburg, den TSV Sasel. Und der Dritte aus Schleswig-Holstein, die Amateure des VfB Lübeck auf den Wedeler TSV als Hamburger Vierten. Letztlich stiegen Sasel und Wedel – jeweils als Sieger – sowie Kropp als besser platzierter Klub gegenüber Lübeck in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein auf.

|}

Aufstiegsspiele zur Regionalliga Nord 
Der Tabellenerste der Staffel Niedersachsen/Bremen, Kickers Emden, und der Tabellenzweite der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein, VfR Neumünster, spielten nach Beendigung der Saison in zwei Spielen den Aufsteiger in die Regionalliga aus. Das Hinspiel in Neumünster gewann Emden mit 2:1, ehe Neumünster das Rückspiel in Emden mit 3:2 gewann und sich über die Auswärtstorregel den Regionalliga-Aufstieg sicherte.

|}

Weblinks 
 Oberliga Nord Niedersachsen/Bremen 2002/03 bei kicker.de
 Oberliga Nord Hamburg/Schleswig-Holstein 2002/03 bei kicker.de

2002
Fußballsaison 2002/03